Paul Rutherford – puzonista
 Paul Rutherford – wokalista Frankie Goes to Hollywood

Zobacz też 
 Rutherford